Kluwe ist der Familienname folgender Personen:
 Chris Kluwe (* 1981), US-amerikanischer Footballspieler
 Ernst Kluwe (* 1936), deutscher Klassischer Archäologe
 Gustav Kluwe (1877–nach 1921), deutscher Politiker (SPD)
 Rainer H. Kluwe (* 1942), deutscher Kognitionspsychologe und Hochschullehrer
 Volker Kluwe (* 1956), deutscher Kriminalbeamter und Polizeipräsident in Hannover

Andere Bedeutungen:
 Kluwe (auch Kluweklotz) bezeichnet in der saarländischen Mundart eine korpulente Person.